Демидова — опустевшая деревня в Болховском районе Орловской области. Входит в состав Новосинецкого сельского поселения. Население  человек ().

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Расположена рядом с селом Старый Синец.

Часовой пояс

Климат
близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 

 национальный  состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 100 % из общей численности населения в 5 жителей

Инфраструктура 
Нет данных

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Болховского района